Анета Христова Светиева () е скулпторка и етноложка от Северна Македония.

Биография 
Родена е на 14 декември 1944 година в Битоля, тогава във Федерална Югославия. Произхожда от големия български род Светиеви - дъщеря е на кмета на града по време на българското управление от 1941 до септември 1944 година Христо Светиев, който по-късно лежи дълги години в югославските затвори. В 1968 година завърша бакалавърска степен, а в 1970 година магистратура в Академията за изобразителни изкуства в Белград в класа на професор Йован Кратохвил с тема „Съвременни движения в световната скулптура и у нас“. Защитава докторат на 16 май 1988 година в катедрата по етнология на Философския факултет на Белградския университет с тема „Резбовани тавани, долапи и врати в Македония“. Членка е на Дружеството на художниците на Македония от 1975 година.

Работи като асистент и научен сътрудник за пластичната народна орнаментика в Института за фолклор „Марко Цепенков“ в Скопие от 1 декември 1977 до 14 март 1990 година. Изследва резбарите от Дебърската художествена школа. Професор е в катедрата по етнология в Института по география на Природно-математическия факултет в Скопие.

Занимава се със скулптура и има самостоятелни изложби в Скопие (1970, 1973 и 1989), Белград (1970, 1984 и 1988), Любляна (1986), Охрид (1987) и Вараждин (1988).

В 2019 година ѝ е връчена наградата на Дружеството на художниците на Македония „Нерешки майстори“.

Библиография 
 Резбарени тавани, долапи и врати во Македонија, Скопје, 1992;
 Етнолошко и културно-антрополошко проучување на Порече, Скопје, 2003.

Родословие

Бележки 

Северномакедонски скулптори
Югославски скулптори
Родени в Битоля
Възпитаници на Белградския университет
Преподаватели в Скопския университет
Северномакедонски фолклористи
Членове на Дружеството на художниците на Македония
Носители на „Нерешки майстори“
По произход от Песочница